Eliot (také Elliot, Elliott, Elyot nebo Eliott) je anglické vlastní jméno:

Osobní 
 Brian Elliott (* 1985) – kanadský hokejový brankář
 Cass Elliot (1941–1974) – americká zpěvačka
 David James Elliott – kanadský herec, hlavní postava seriálu JAG (Harmon Rabb)
 George Eliot (1819–1880) – anglická spisovatelka
 Herb Elliott (* 1938) – australský atlet
 Chase Elliott (* 1995) – americký automobilový závodník
 Joe Elliott (* 1959) – anglický zpěvák
 Launceston Elliot (1874–1930) – skotský vzpěrač
 Missy Elliott (* 1971) – americká zpěvačka
 Thomas Stearns Eliot (1888–1965) – anglický básník, nositel Nobelovy ceny

Zeměpisné 
 Elliott Bay – záliv, u něhož leží město Seattle v USA
 Lady Elliot – ostrov v Korálovém moři
 Elliott Lake – Kanadské město, významné těžbou uranu

Ostatní 
 Eliot (kůň) – kůň, se kterým František Ventura vyhrál parkur na Letních olympijských hrách 1928
 Elliot Pneumatic – závod na výrobu pneumatik v Hrádku nad Nisou v letech 1895-1918, pobočka americké továrny Eliott Motors

Reference 

Skotská příjmení